Ljestvice i sastavi petog stupnja nogometnog prvenstva Bosne i Hercegovine u sezoni 2019./20.  
Zbog pandemije COVID 19 u svijetu i u Bosni i Hercegovini, u ožujku 2020. je došlo do prekida nogometnih natjecanja, koja potom nisu nastavljena, te su po postojeći rezultati u prvenstvima proglašeni konačnima.

Federacija BiH

2. ŽNL Posavina 
Uključuje i klubove s područja Brčko Distrikta i Republiek Srpske.

 Izvori:  
 sportdc.net  
 posavinasport.com, ljestvica i rezultati   
 posavinasport.com, rezultatska križaljka  
 posavinasport.com, ljestvica i rezultati, verzija za ispis

Republika Srpska

Povezani članci 
 Nogometno prvenstvo Bosne i Hercegovine – 3. ligaški rang 2019./20.
 Nogometno prvenstvo Bosne i Hercegovine – 4. ligaški rang 2019./20.

Vanjske poveznice

Izvori 
 

  

2019-20
 5